Hintonia kan syfta på:

 Hintonia (djur) – ett släkte fiskar
 Hintonia (växter) – ett släkte växter